Elicitación (del latín elicitus, "inducido" y elicere, "atrapar") es un término asociado a la psicología que se refiere al traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje.  

En psicología del aprendizaje se trata de un término técnico que designa la acción de provocar una conducta de manera refleja por un evento antecedente, ya sea un reflejo innato (como ocurre con las respuestas incondicionadas) o una conducta aprendida (como en el caso de las  respuestas condicionadas). Se utiliza, por tanto, como opuesto a "emitir", verbo que se refiere a la conducta operante o instrumental que depende de las consecuencias que le han seguido en el pasado.

En las ciencias de la computación también se usa, para referirse al traspaso de información de un punto a otro, en forma fluida. La información puede fluir desde un software a otro, de un computador a una persona o de persona a persona. La información posee elicitación si está fluyendo entre los programas se pueden ver y compartir con otros contactos sin interrupciones ni dificultades. Por ejemplo, cuando se copia y pega un gráfico o un texto de un software procesador de texto a una hoja de cálculo.

Elicitar es un término que no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) por considerarlo una innecesaria adaptación del término inglés to elicit, que corresponde a los verbos españoles provocar, suscitar u obtener según los casos. En la cual se basa, para crear la palabra "elicitación" y su definición.

Referencias 

 Referencia asociada a la palabra "Elicitar" del diccionario de la real academia de la Real Academia de la Lengua (RAE) en la cual se basa, para crear la palabra "elicitación" y su definición, web de la RAE: https://www.rae.es/dpd/elicitar

Informática